Izraz paulista obično na portugalskom jeziku označava osobu koja živi ili je porijeklom iz brazilske države São Paulo. Također može značiti i:

Paulista (Paraíba), općina u brazilskoj državi Paraíba;
Paulista (Pernambuco), općina u brazilskoj državi Pernambuco;
Paulista Futebol Clube, nogometni klub iz općine Jundiaí, São Paulo;
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, željezničko poduzeće iz države São Paulo;
Alta Paulista, regija koja se nalazi na zapadu države São Paulo.

Također može značiti i:
Avenija Paulista, jedna od glavnih i povijesnih avenija u gradu São Paulo.
O Paulista, prve novine tiskane u tadašnjoj provinciji São Paulo.